O triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputado no dia 18 de agosto em Pequim, na China, no percurso montado no Sistema Hidrológico de Shisanling.

Calendário

Resultados

* Incluindo as transições entre as provas. 
Nenhuma atleta ocupou o número 13.
LAP - Atleta levou uma volta do líder no percurso de ciclismo
DNF - Não completou.

Ligações externas
União Internacional de Triatlo

Eventos do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008